Micronauti è stata una linea di giocattoli commercializzata dalla Mego, può significare anche:
 Micronauti – serie di fumetti della Marvel Comics ispirati al giocattolo Mego.
 I Micronauti – gruppo musicale italiano specializzato in sigle di anime.